JJP est un sigle qui peut désigner :
 Les journées juridiques du patrimoine, une association française qui organise un colloque annuel visant à favoriser une meilleure compréhension des problèmes posés par la conservation du patrimoine ;
 , un parti politique indien.